Dmitri Viktorovitch Kuznetsov (),  né le  à Moscou en URSS, est un footballeur international russe, aujourd'hui reconverti en entraîneur.

Biographie

Joueur 

Dmitri Kuznetsov joue 49 matchs en première division espagnole avec le club de l'Espanyol Barcelone.

Équipe nationale 

Avec l'équipe d'Union soviétique, Kuznetsov est sélectionné 12 fois, marquant deux buts. Il reçoit également 8 sélections avec l'équipe de la CEI. Il joue enfin à 8 reprises pour l'équipe de Russie. 

Il joue son premier match en équipe nationale le  contre les États-Unis et son dernier le  contre la Suède lors du mondial.

Il dispute l'Euro 1992 et la Coupe du monde 1994. Lors du mondial, il joue deux matchs : contre le Brésil et la Suède.

Entraîneur

Statistiques

Palmarès 
 CSKA Moscou
 Champion d'Union soviétique en 1991.
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1991.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international soviétique
Footballeur international des États indépendants
Footballeur international russe
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du RCD Espanyol (football)
Joueur de l'UE Lleida
Joueur du Deportivo Alavés
Joueur du CA Osasuna
Joueur de l'Arsenal Toula
Joueur du FK Lokomotiv Nijni Novgorod
Joueur du Sokol Saratov
Joueur du FK Moscou
Joueur du FK Volgar Astrakhan
Entraîneur russe de football
Entraîneur de l'Irtych Pavlodar
Naissance en août 1965
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie